Nova Aurora ist der Name folgender

Gemeinden in Brasilien:
 Nova Aurora (Goiás), Bundesstaat Goiás 
 Nova Aurora (Paraná), Bundesstaat Paraná 

Stadtteile brasilianischer Städte:
 Itumbiara im Bundesstaat Goiás
 Belford Roxo im Bundesstaat Rio de Janeiro
 Nova Friburgo im Bundesstaat Rio de Janeiro